

Geografia
 Vișani – comune della Romania ubicato nel distretto di Brăila

Persone
 Andrea Visani, noto come Deda – disc jockey, rapper e produttore discografico italiano
 Claudio Visani – giornalista e scrittore italiano
 Davide Visani – politico italiano
 Marzia Visani –calciatrice italiana